Тухоля () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Тухольский повят, Куявско-Поморское воеводство. Население — 20 068 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бяловежа 
 Блядово 
 Келпин 
 Клёцек 
 Легбонд 
 Мала-Коможа 
 Малы-Мендромеж 
 Рачёнж 
 Жепична 
 Стобно

Прочие поселения 
 Барлоги 
 Бяла 
 Бельска-Струга 
 Борки 
 Броды 
 Домбрувка 
 Дзекч 
 Фоютово 
 Хубы 
 Яты 
 Есёново 
 Келпин-Вымыслово 
 Коньске-Блота 
 Лясек 
 Любежин 
 Лосины 
 Мендзылесе (район Тухоли) 
 Мровинец 
 На-Полях 
 Над-Блядувкем 
 Над-Брдон (район Тухоли) 
 Надольна-Карчма 
 Надольник 
 Нивки 
 Нова-Тухоля 
 Пищек (район Тухоли) 
 Под-Коможон 
 Под-Лясем 
 Рачёнски-Млын 
 Радонек 
 Слупы 
 Стегны 
 Пжы Шосе-Семполеньскей 
 Штучна
 Тайван 
 Велька-Коможа 
 Виснювка 
 Возивода 
 Выбудоване-Блядовске 
 Выбудоване-Рачёнске 
 Вымыслово 
 Высоцки-Млын 
 Высока 
 Высока-Весь 
 За-Езорем 
 Зелёна-Лонка 
 Зелёнка

Соседние гмины 
 Гмина Цекцын
 Гмина Хойнице
 Гмина Черск
 Гмина Гостыцын
 Гмина Кенсово
 Гмина Сливице

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Куявско-Поморского воеводства